American es un término en inglés que puede referirse a:
 estadounidense, lo relativo a Estados Unidos.
 estadunidense, lo relativo a Estados Unidos.
 norteamericano, lo relativo a Estados Unidos.
 americano, lo relativo a Estados Unidos.

Empresas 
 American Airlines, compañía aérea;
 American Broadcasting Company (ABC), compañía de televisión
 American Express, tarjeta de crédito
 American Motors Corporation (desde 1954).
 American Recordings, compañía discográfica.

Productos 
 American, distintos modelos de automóvil de 1899, 1902, 1911, 1914 y 1916.

Deporte

Béisbol 
 Nashville Americans, equipo de béisbol estadounidense.

Hockey 
 New York Americans, equipo de hockey;
 Tri-City Americans, equipo de hockey.

Otros 
 American University, universidad en Washington, D. C.
 USS American, nombre de dos barcos de la Armada de Estados Unidos